El nombre Fray Bentos puede referirse a:
 Fray Bentos, ciudad uruguaya a orillas del Río Uruguay.
 Fray Bentos Fútbol Club, club de fútbol en Fray Bentos, Uruguay.
 Fray Bentos Golf Club, club de golf en Fray Bentos, Uruguay.
 Puente Fray Bentos-Puerto Unzué, denominación informal del Puente Libertador General San Martín.
 Fray Bentos, marca de productos alimenticios de la antigua Liebig Extract of Meat Company.